Die Fraueneishockey-Bundesliga-Saison 1988/89 war in Deutschland die erste Spielzeit der Bundesliga bei den Frauen. Die Finalisten der letzten Endrunde in der Vorsaison standen wieder im Finale – Mannheimer ERC und EHC Eisbären Düsseldorf – aber diesmal gewannen die Mannschaft von EHC Eisbären Düsseldorf und holten den ersten Titel innerhalb der Fraueneishockey-Bundesliga und zugleich vierten Deutschen Meistertitel insgesamt.

Organisation 
Die Ligadurchführung erfolgte durch den Deutschen Eishockey-Bund.

Modus 
Die Vorrunde wurde in den Staffeln getrennt in einer Einfachrunde jeder gegen jeden mit Hin- und Rückspiel durchgeführt.

Vorrunde

Finalturnier 
Im Finalturnier wurden die Halbfinalteilnehmer ermittelt. Dazu berechtigten die ersten und zweiten Plätze. Die beiden Drittplatzierten traten später im Spiel um Platz 5 an.

Halbfinale 
Die jeweiligen Ersten der beiden Gruppen traten über Kreuz gegen den Zweitplatzierten der anderen Gruppe um die Finalteilnahme an.

Spiel um Platz 5

Spiel um Platz 3

Finale

Qualifikation zur Bundesliga 1989/90

Weblinks 
 umfassende Fakten und Zahlen zum Dameneishockey
 

1988
Bundesliga, Frauen 1989